Raschdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Margarete Ziegler-Raschdorf (* 1951), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Timothy Raschdorf (* 1993), deutscher Schauspieler

Raschdorf war 1936 kurzzeitig Name des heutigen Ortes Radoszowice.